Een verkeersweg:
 N367 (België)
 N367 (Frankrijk)
 N367 (Nederland), zie Provinciale weg 367
 N367 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing